Vanishing Point (band), een melodic metal-band
 Vanishing Point (1971), een film uit 1971 met Barry Newman
 Vanishing Point (1997), een televisiefilm uit 1997 met Viggo Mortensen, remake van de film uit 1971
 Vanishing Point (computerspel), een computerspel uit 2001 voor Sony PlayStation en Sega Dreamcast
 "Vanishing Point" (Star Trek), een aflevering van Star Trek: Enterprise uit 2002